Die Maltese Premier League 1985/86 war die 71. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum zweiten Mal Rabat Ajax.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzten die Aufsteiger FC Birkirkara und FC Mqabba die Absteiger FC Floriana und FC Marsa. Mqabba war erstmals erstklassig, Birkirkara erstmals seit der Saison 1983/84.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, UEFA-Cup-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die First Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

198586
Fußballsaison 1985/86